Connery ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Connery (* 1933), kanadischer Politiker
 Jason Connery (* 1963), britischer Schauspieler
 Lawrence J. Connery (1895–1941), US-amerikanischer Politiker
 Neil Connery (1938–2021), schottischer Schauspieler
 Sean Connery (1930–2020), schottischer Schauspieler
 William P. Connery (1888–1937), US-amerikanischer Politiker